Дюбек () — село в Табасаранском районе Республике Дагестан (Россия). Административный центр сельского поселения «Сельсовет Дюбекский».

История 
Село имеет долгою, многовековую историю.

Так, арабский полководец Джаррах (722-723 гг.) отправил против табасаранского народа двухтысячный карательный отряд. За оказанное сопротивление были разрушены многие табасаранские селения, в том числе и Дюбек. 

В давние времена Дюбек (Тlивак) представлял собой союз сельских обществ. Также же имеются сведения, что жители Дюбека (Тlивака), в союзе с Кайтагом, совершали нападения на Баб-аль-Абваб (Дербент).

Известные уроженцы 
 Базутаев Юсуф Минатуллаевич —  поэт, писатель, драматург, член союза писателей СССР с 1983 г. С 1975 по 1991 гг. – редактор республиканской редакции вещания ГТРК «Дагестан» на табасаранском языке. Его пьеса «Крепость» поставлена в национальных театрах республики.
 Гаджиев Гаджимурад Шабанович —  президент корпорации ООО «Строительная корпорация «Монолит», заслуженный строитель России. На его средства в селе было построено новое здание мечети, вместимостью в 500 человек

Население

Инфраструктура

Образование и дошкольное воспитание 
 Дюбекская средняя общеобразовательная школа имени Юсуфа Базутаева
 Детский сад «Колокольчик»

Культура 
 Центр традиционной культуры народов России

Здравоохранение 
 Врачебная амбулатория

Экономика 
 КФХ «Заря»
 Вблизи села имеется месторождение цеолитового сырья

Религия 
 Мечеть на 500 человек

Примечания 
15. Строительная компания 

Населённые пункты Табасаранского района